Niedziałki ist der Name folgender Orte in Polen:

 Niedziałki (Barciany), Weiler im Powiat Kętrzynski, Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1945: Fünfhuben, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Niedziałki (Kuczbork-Osada), Dorf im Powiat Żuromiński, Woiwodschaft Masowien
 Niedziałki (Piątek), Kolonie im Posiwat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź
 Niedziałki (Rytwiany), Dorf im Powiat Staszowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Niedziałki (Sokoły), Ortschaft im Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Niedziały